Flohlied bezeichnet: 

 Flohlied (Mussorgski)
 Flohlied (Franz Liszt), orchestriert von Igor Stravinsky
 Flohlied (Ludwig van Beethoven), in Drei Lieder nach Gedichten von Goethe, orchestriert von Igor Stravinsky und Dmitri Shostakovich.
 Chanson de Méphistophélès von Hector Berlioz, La Damnation de Faust
 Flohlied  von Richard Wagner 
 Flohlied von Ferruccio Busoni
 Flohlied von Franz Schubert 
 Flea Song (Calliope), aus "Calliope, or English Harmony: a collection of the most celebrated English and Scots Songs" 
 Anonymus: Alt gemein Flöhlied. Flugblatt (Straßburg?) 1530